Schüleraufstand bezeichnet:
die Bremer Straßenbahnunruhen 1968 (Großer Schüleraufstand)
den Aufstand in Soweto 1976